Bandjar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjar (ort i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Banjar, distriktshuvudort, Jawa Barat, 
 Banjar (ort i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,20, long 107,43), 

Robotskapade Indonesienförgreningar